Golfkrigen kan betegne flere krige:

 Golfkrigen i 1991, hvor en USA-ledet FN-koalition fordrev Irak fra Kuwait (Operation Desert Storm).
 Irakkrigen i 2003, hvor en USA-ledet ’koalition af villige’ (coalition of the willing) væltede Saddam Husseins styre i Irak – kaldes på Discovery Channel for "den anden golfkrig" (Second Gulf War).
 Iran-Irak krigen (1980-88) – en krig der af nogle betegnes som den "første golfkrig".